Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská světová trojka Simona Halepová, která ve druhém kole proti Němce Bekové zápas skrečovala.

Singlový titul si překvapivě odvezla Američanka Coco Vandewegheová poté, co se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace. Ve finále zdolala čínskou tenistku Ťie Čengovou ve dvou setech 6–2 a 6–4. Na okruhu WTA Tour si připsala premiérovou turnajovou trofej. V následné pondělní klasifikaci z 23. června 2014 se posunula na kariérní maximum, když figurovala na 51. místě.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Simona Halepová (2. kolo, skreč)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Eugenie Bouchardová (1. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo, skreč)
  Andrea Petkovicová (2. kolo)
  Kirsten Flipkensová (čtvrtfinále)
  Garbiñe Muguruzaová (čtvrtfinále)
  Klára Koukalová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Topshelf Open 2014